Черёмушки-Знаменское
 Троицкое-Черёмушки